Кавриана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.

Население составляет 3649 человек, плотность населения составляет 101 чел./км². Занимает площадь 36 км². Почтовый индекс — 46040. Телефонный код — 0376.

Покровителем коммуны почитается священномученик Власий Севастийский (San Biagio), празднование 3 февраля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта